Alcaim (pessoa) — figura messiânica no islamismo xiita
 Alcaim Biamir Alá — califa fatímida no 
 Alcaim (califa abássida) — califa abássida entre 1031 e 1075
 Alcaim do Cairo — califa abássida entre 1451 e 1455
 Abu Abedalá Alcaim — xarife da dinastia saadiana de Marrocos no

Topônimos do Iraque 
 Alcaim (cidade) — cidade iraquiana
 Alcaim (distrito) — na província de Alambar

Ver também 
 Alcains — freguesia portuguesa do concelho de Castelo Branco 

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história
Desambiguações de antropônimos